48-й армейский корпус () — немецкий армейский корпус   времен  Второй мировой войны (1940 — 1945). С июня 1942 года —  48-й танковый корпус.  Участвовал в боях  на Восточном фронте до конца войны.

История

Создание

1941

1942 
Весной 1942 года корпус занимал оборону в районе Курска.

Во время летнего наступления по плану «Блау» (июнь 1942) входил в  4-ю танковую армию (ком. — Герман Гот).
Состав на 22 июня 
 24-я танковая дивизия
 Мотопехотная дивизия «Великая Германия»

24-я танковая дивизия наступала через Старый Оскол в направлении Воронежа. 4 июля  силы корпуса форсировали Дон и заняли плацдарм на восточном берегу. К 8 июля город был частично занят.

Во время июльского наступления 4-й ТА на Сталинград с южного направления корпус занял плацдарм у Цимлянска. С 30 июля по 3 августа вел наступление на Котельниково . Во время наступления на Сталинград 14-я и 24-я танковые дивизии корпуса вели бои за южные районы города.

Командование 
Командующие: 

 Генерал бронетанковых войск Вернер Кемпф 6 Января 1941 по 31 Январь 1942 г.
 Генерал бронетанковых войск  Рудольф Вейль. 5 февраля по Май 1942 г.
 Генерал бронетанковых войск Вернер Кемпф.   1 мая по Ноябрь 1942 г.
 Генерал-лейтенант Фердинанд Хайм. 1 по 19. Ноября 1942 г.
 Генерал бронетанковых войск Ганс Крамер 19 - 26 Ноября 1942 г.
 Генерал бронетанковых  войск Генрих Эбербах 26 - 30 ноября 1942 г.
 Генерал бронетанковых войск Отто фон Кнобельсдорф. 30 Ноябрь 1942 по 6 Мая 1943 г.
 Генерал от пехоты Дитрих фон Хольтиц 6  мая до Августа 1943 г.
 Генерал бронетанковых  войск Отто фон Кнобельсдорф   30 августа. Сентябрь 1943 г.
 Генерал от пехоты Дитрих фон Хольтиц 30. По 22 сентября. Октябрь 1943 г.
 Генерал бронетанковых  войск Генрих Эбербах 22. Октябрь по 15. Ноябрь 1943 г.
 Генерал бронетанковых  войск Герман Бальк 15. Ноябрь 1943 по 4. Август 1944 г.
 Генерал бронетанковых войск Вальтер Неринг 4-19 Август 1944 г.
 Генерал тбронетанковых войск Фриц-Хуберт Грезер 19-й По 20 августа. Сентябрь 1944 г.
 Генерал бронетанковых войск Максимилиан барон фон Эдельсхайм 20. Сентябрь 1944 по 3. Май 1945 г.,
 Генерал-лейтенант Вольф Хагеманн 3-8- й Май 1945 г.

Начальники штаба: 
 Полковник   Г. Вернер Фрибе. Январь 1941 по 25. Ноябрь 1942 г.
 Генерал-майор Фридрих Вильгельм фон Меллентин. 25 Ноября 1942 по 14 Августа 1944 г.

Примечания

Литература 
 Karl-Heinz Frieser, Klaus Schmider, Klaus Schönherr, Gerhard Schreiber, Krisztián Ungváry, Bernd Wegener: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg – Band 8: Die Ostfront 1943/44 – Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. Deutsche Verlagsanstalt München 2007, ISBN 978-3-421-06235-2.
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945., Band 5: Die Landstreitkräfte. 31–70, Biblio-Verlag, Osnabrück 1977, Geb. Neuauflage, ISBN 3-7648-1107-2, VI, 309 S.
 Günther W. Gellermann: Die 12. Armee Wenck – Hitlers letzte Hoffnung. Bernard und Graefe Verlag, Koblenz 1984.
 M. K. Barbier: Die Schlacht im Kursker Bogen. Tosa Verlag Wien 2002, S. 70.
 Janusz Piekałkiewicz: Der Zweite Weltkrieg. Econ Verlag Düsseldorf/Wien 1985, Seite 588–595.
 Georg Gunter: Letzter Lorbeer. Bläschke Verlag, Darmstadt 1974 – im Anhang Lagekarten 1945 Ratibor.

Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Появились в 1940 году в Германии